En zoologie, l'adjectif chevalin (féminisé en « chevaline ») peut se rapporter :
 à l'espèce Cheval et à ses taxons supérieurs : le genre Equus, la famille des Equidae (parfois francisé en « Équidés ») ;
 il s'agit aussi d'un synonyme d'une autre espèce : l'antilope rouanne, un bovidé africain.

Voir aussi 
 Chevaline
 Élevage équin ;
 .